TRMT61B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 477 амінокислот, а молекулярна маса — 52 965.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як процесинг тРНК. 
Білок має сайт для зв'язування з S-аденозил-L-метіоніном. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Трансферази